Terrel Lee Roosevetl Taylor, más conocido como Terrel Taylor, es un baloncestista profesional estadounidense, que juega en el club Osorno Básquetbol de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile.

Historia

Inicios 

Inició sus incursos al baloncesto en su ciudad local, en el equipo universitario de la Universidad de Virginia, donde jugó en la NJCAA.

Desde 2001 a 2003 jugó en este equipo, donde marcó 30 puntos en sus 3 años y jugando todos los partidos de la temporada.

En el año 2003 es sondeado y admirado por algunos equipos, entre ellos el equipo USBL Pennsylvania Valley Dougs, pero su traspaso no se concretó. 

Ese mismo año llega para jugar la pre-temporada de verano con el Orlando Magic, jugando en la NBA.
Luego de eso fue cesado del club.

Paso a Europa 

En el 2003-04 logra su primer paso internacional al llegar al Türk Telekom B.K., equipo de gran importancia en la liga de Turquía. Logra 12 puntos (un rendimiento bajo para su carrera) en la liga y en la Euroliga marca 9 puntos en 5 partidos jugados

Después de esta temporada en Turquía llega a Bélgica, específicamente al club Huy Basket, de la D-1 del país. Después llegó al club Raonoke Dazzle, también de Bélgica, pero de la categoría NBDL.

Pasó luego de éste a transitar en varios clubes y países de Europa, entre ellos el Grindavík de Islandia y el Barreirense de Portugal.

Llegada a Sudamérica 

Después de los magros resultados de su paso en Europa "Terry" firma por el Atlético Biguá de la primera categoría de Uruguay, haciendo sus primeras incursiones en Sudamérica. En el club "charrua" se logra consolidar como un buen basquetbolista, marcando un promedio de 16,8 puntos y 11,4 rebotes por partido. 

Su buen rendimiento en Uruguay lo lleva en la temporada 2006-07 al club Atenas de Córdoba de la Liga Nacional de Básquet, máxima categoría argentina y uno de los club con mejor trayectoria en el país. En los cordobeses logra un rendimiento de 12 puntos por partidos y es titular en casi todos los encuentros. A la temporada 2007/08 ya estaba consagrado como un jugador importante en el club, y volvió a marcar un rendimiento de 12 puntos por partido.

En la siguiente temporada es traspasado al club Independiente de Neuquén, jugando la mayoría de los encuentros como titular y con 15 puntos por partido.

En mayo de 2008 llega al Gigantes de Guayana de Venezuela, marcando 17 PPP. Volvió a Argentina en la siguiente temporada, ya que fue vendido por el club venezolano a uno de los clubes importantes, el Club Atlético Lanús, en cual jugó 46 partidos y fue parte de los 5 titulares en la temporada 2008/09.

Su buen rendimiento en el club lo hizo cruzar la cordillera, porque llegó a la Universidad de Concepción, club muy importante de la Dimayor, máxima categoría de Chile.

En el club chileno logra su mejor momento, y un rendimiento de 17 PPP jugando sólo 12 encuentros. Junto con los "del campanil" quedó tercero en la fase regular del torneo  y clasificó a los play-offs, pero quedó eliminado en semifinales ante el Deportivo Valdivia por 3-0.

Cerró el año con la U. de Conce firmando por el Hebraica y Macabi de Uruguay, marcando un buen torneo y jugando de buena forma. Volvió al club argentino Lanús en noviembre de 2009, donde no logro brillar.

Paso por Asia 

Después de estar en club sudamericanos llegó a Asia en 2010, donde firmó por el club de China Guanzhou Liu Siu de la NBL. Marcó 25 puntos por partido

De vuelta a Sudamérica 

Volvió al club Lanús en la temporada 2010/11 y se quedó allí hasta la siguiente temporada, donde fue nuevamente a la Universidad de Concepción, consolidándose como pieza fundamental del club, y siendo el máximo anotador, líder en rebotes y líder en rebotes defensivos del equipo. Consiguió alzar el campeonato del 2012. 

Salió del equipo con un promedio de 21.4 PPP y 12.5 RPP, en 36 minutos por partido.

Su buen momento lo llevó de vuelta a Argentina, donde nuevamente vistió los colores del Atenas de Córdoba, como refuerzo para la temporada 2012-13. Luego de notables actuaciones con los griegos, cierra su segundo ciclo en la institución para regresar a Chile, a jugar por el club AB Ancud, portando la camiseta número 15 y convirtiéndose mediatamente en titular del equipo de Claudio Lavín.

Para la Liga Nacional de Básquetbol  2014-2015,  vuelve al equipo del Club Deportivo Universidad de Concepción  utilizando el dorsal 21.

Para la Liga Nacional de Básquetbol  2015-2016,  ficha por el club las animas de Valdivia

Títulos 

 Dimayor (1): 2012
 Sub-campeón de la Liga China de Basquetball.

Véase también 

 Universidad de Concepción
 Lanús
 División Mayor del Básquetbol de Chile
 Dimayor 2012

Referencias 

Baloncestistas de Virginia